Брутус (Брут) де Вильруа (1794 — 1874) — французский инженер, конструктор подводных лодок. Разработал в 1862 году первую подводную лодку ВМС США «Аллигатор».

Биография 
Родился в 1794 году в городе Тур, Франция.

В 1832 году де Вильруа испытал в бухте Нуармутье свою подводную лодку, имеющую длину 10 футов  высоту  и ширину  которая весила около шести тонн. Лодка она была оснащена восемью фонарями на потолке, чтобы обеспечить освещение салона и рубки. Экипаж — три человека. В качестве движителя использовались три пары вёсел, управляемых ногами, и руль. Она также была оснащена люками с кожаными уплотнениями для того, чтобы сделать возможные манипуляции вне корпуса, небольшую балластную систему  якорь. После того, как подводная лодка была продемонстрирована, в 1837 году конструктор показал её представителям Нидерландов. Несколько раз он пытался продать её французскому флоту. Неоднократно погружался под воду и оставался там   Но комиссия Морского министерства Франции сочла его лодку неприемлемой для военных целей.

Брутус де Вильруа упоминается в 1842 году как профессор математики и черчения в колледже Сен-Донатьен в Нанте.

В 1856 году он эмигрировал в США, жил в Филадельфии, где был зафиксирован в переписи населения 1860 года. Первую здесь подводную лодку, на которой плавал по реке Делавэр, построил в 1861 году. Следующая подлодка, официально вошедшая в военно-морской флот США, называлась «Аллигатор» и была построена в 1862 году. Лодка была построена на верфи «Нэфи и Леви» () в течение полугода, хотя контракт предусматривал , и обошлась  Длина «Аллигатора» составила  (14 м), высота —  (1,83 м), ширина —  и  (1,37 м). Она имела сигарообразную форму и состояла из 10 секций. Использовалась, главным образом, для выхода под воду водолазов, которые минировали надводные корабли или выполняли подводные работы.

В продолжении следующих лет конструктор предлагал свои лодки правительствам Франции и России, но они не были приняты. Де Вильруа остался в США, где умер в Филадельфии от хронического бронхита в 1874 году. Был похоронен рядом со своей женой Eulalie de Villeroi в мемориальном парке Роздейл города Бенсалем, штат Пенсильвания.

Примечания

Ссылки 
 Clin d'oeil d'une sardine à Brutus Villeroi  
 Музей подводного флота - Подводные лодки Вильруа 
 «Подводные исследователи»

Кораблестроители США
Инженеры Франции
Инженеры США
Инженеры XIX века
Кораблестроители Франции